Come on girl (The Cats), een nummer van de Nederlandse band The Cats dat in 1972 en 1974 op de B-kant van singles werd uitgebracht 
 Come on girl (Taio Cruz), een single van Taio Cruz uit 2007